Chalybäus ist der Nachname folgender Personen:

 Heinrich Franz Chalybäus (1840–1911), deutscher Jurist
 Heinrich Moritz Chalybäus (1796–1862), deutscher Philosoph (Hegelianismus, Theismus)